Luis de Liechtenstein (Alois, en bávaro; Aloys von und zu Liechtenstein, Hollenegg, 17 de junio de 1869-Vaduz, 16 de marzo de 1955) fue un príncipe de Liechtenstein.

Primeros años de vida 
Hijo del príncipe Alfredo Luis de Liechtenstein (1842-1907) y de su esposa, la princesa Enriqueta María de Liechtenstein (1843-1931), hija del príncipe soberano Luis II de Liechtenstein. Sus padres eran primos hermanos entre sí.

Su nombre en castellano fue: Luis Gonzaga María Adolfo de Liechtenstein.

El 26 de febrero de 1923, renunció a sus derechos sucesorios en favor de su hijo, Francisco José II de Liechtenstein.

Familia

Matrimonio e hijos 
El 20 de abril de 1903 contrajo matrimonio con la archiduquesa Isabel Amalia de Austria (1878-1970). Los hijos nacidos de dicho matrimonio fueron:

 Francisco José II, Príncipe de Liechtenstein. Casado en 1943 con la condesa Georgina de Wilczek (1921-1989).
 María Teresa de Liechtenstein (1908-1973), que se casó en 1944 con el conde Arturo Strachwitz de Gross-Zauche y Camminetz (1905-1996).
 Carlos Alfredo de Liechtenstein (1910-1985), quien contrajo matrimonio en 1949 con la archiduquesa Inés Cristina de Habsburgo-Toscana (1928-2007).
 Jorge de Liechtenstein (1911-1998), quien se casó en 1948 con la duquesa María Cristina de Würtemberg (1924).
 Ulrico de Liechtenstein (1913-1978). Murió soltero y sin descendencia.
 María Enriqueta de Liechtenstein (1914-2011), que se casó en 1943 con el Conde Pedro de Eltz (1909-1992).
 Luis Enrique de Liechtenstein (1917-1967). Murió soltero y sin descendencia.
 Enrique de Liechtenstein (1920-1993) quien contrajo matrimonio en 1968 con la condesa Amalia Podstatzki-Liechtenstein (1935).

Ancestros

Títulos, órdenes y empleos

Títulos 
 Su Alteza Serenísima el príncipe Luis Gonzaga María Adolfo de Liechtenstein.

Órdenes 
 1911: Caballero de la Insigne Orden del Toisón de Oro (Imperio austrohúngaro)
1907: Caballero de primera clase de la Orden imperial de la Corona de Hierro. (Imperio austrohúngaro)

Cargos 
 Miembro vitalicio de la Cámara de los Señores de Austria.
 Mariscal de Campo de Austria bajo el Enns.

Referencias

Enlaces externos 
 Austria-Forum: Liechtenstein, Príncipe Luis

Príncipes de Liechtenstein
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Caballeros de primera clase de la Orden imperial de la Corona de Hierro
Miembros vitalicios de la Cámara de los Señores de Austria
Católicos de Liechtenstein
Liechtensteinianos del siglo XX
Nacidos en Austria
Fallecidos en Vaduz